Strada nazionale 8 – strada statale in Argentina
 Strada nazionale 8 – strada statale in Cambogia
 Strada nazionale 8 – strada statale in Francia
 Strada nazionale 8 – strada statale in Madagascar
 Strada nazionale 8 – strada statale in Marocco
 Strada nazionale 8 – strada statale in Paraguay
Strada nazionale 8 – ex strada statale nel Regno d'Italia
 Strada nazionale 8 – strada statale in Taiwan